Wilson County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Wilson County (Kansas) – okres státu Kansas
 Wilson County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Wilson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Wilson County (Texas) – okres státu Texas